Okręty US Navy o nazwie USS  "Shrike":
Pierwszy "Shrike" (AMS-201) był trałowcem typu Redwing, który był w służbie, z przerwami,  w latach 1955 - 1975.
Drugi "Shrike" (MHC-62) jest niszczycielem min typu Osprey, który został zbudowany na Marynarki przez firmę Northrop Grumman Ship Systems  w latach 90. XX wieku.
Shrike